Peggy Sue est un personnage de fiction.

Musique 
 Peggy Sue, est une chanson de Buddy Holly enregistrée en 1957 ;
 Peggy Sue est un morceau du groupe californien Blink-182 sur leur album  Cheshire Cat de 1995.

Cinéma 
 Peggy Sue s'est mariée (Peggy Sue Got Married), est un film de Francis Ford Coppola, sorti en 1986.

Romans 
  Peggy Sue la fantoma  est un personnage des Futurs Mystères de Paris de Roland C. Wagner ;
 Peggy Sue et les Fantômes est une série de livres créée par Serge Brussolo.

Note : Si Wagner fait directement allusion à la Peggy Sue éponyme de Buddy Holly, ce n'est pas le cas de S. Brussolo.

Personnage de science-fiction